Mužská dvouhra Erste Bank Open 2016 probíhala v závěru října 2016. Do singlové soutěže vídeňského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista David Ferrer, který před semifinále z turnaje kvůli zranění nohy odstoupil.

Vítězem dvouhry se stal druhý hráč světa a nejvýše nasazený britský tenista Andy Murray, který ve finále porazil šestého nasazeného francouzského hráče Joa-Wilfrieda Tsongu po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–3. Svou neporazitelnost prodloužil na patnáct zápasů a triumfem navázal na vítězství z tohoto podniku z roku 2014.

V probíhající sezóně si Murray připsal sedmé turnajové vítězství, které představovalo čtyřicátý druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Šampion si do žebříčku ATP připsal 500 bodů a získal finanční odměnu ve výši 428 800 euro.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2016
ATP World Tour 2016